Dodge Serie D19 – nome di una serie della Dodge Custom.
Dodge Serie D19 – nome di una serie della Dodge Deluxe.